El nombre Tony Peña puede referirse a:
Tony Peña, ex receptor dominicano.
Tony Peña, Jr., hijo del primero, lanzador y ex shortstop dominicano nacido en 1981.
Tony Peña, lanzador dominicano nacido en 1982.